26 (getal)
 Zesentwintig (munt)